La Guerre des gloutons est le  de la série de bande dessinée Trolls de Troy. Paru le .

 Scénario : Christophe Arleston
 Dessins : Jean-Louis Mourier
 Couleurs : Claude Guth

Album de bande dessinée sorti en 2010
Trolls de Troy
2010 en fantasy